João Sanches de Baena (Vila Viçosa, Junho de 1581 - Lisboa, 12 de Junho de 1643), Desembargador da Relação do Porto, Desembargador da Casa da Suplicação, Desembargador do Paço, membro do Conselho da Fazenda, Juiz da Inconfidência, Alcaide-mor de Vila do Conde, Cavaleiro da Ordem de Cristo.

Era filho de Pedro Álvares Sanches e de sua mulher D. Maria de Baena e Barbudo. 

Foi colegial do Colégio de São Paulo, em Coimbra. Recebeu o capelo na Universidade de Salamanca em 1600. Lente de Cânones, na Universidade de Coimbra.

Matriculou-se em Cânones, na Universidade de Coimbra, em 9 de Dezembro de 1596 e licenciou-se em 8 de Junho de 1605. 

Foi Desembargador da Relação do Porto, em 1615. .

Cavaleiro da Ordem de Cristo, em 19 de Junho de 1619, teve o foro de Fidalgo Cavaleiro e foi do Conselho Régio no tempo de Filipe II e de D. João IV.

Desembargador do Paço, em 29 de Abril de 1637.

Tomou parte activa no movimento da restauração nacional, em 1640.

Faleceu em 12 de Junho de 1643, tendo sido sepultado na Igreja de Santo António, em Lisboa, no jazigo da sua família.

Naturais de Vila Viçosa
Os Quarenta Conjurados